Bräu (mittelhochdeutsch briuwe = das Brauen, Gebrautes) steht für:
 Bier
 Brauerei
 ein bremisches Volumenmaß für Bier, siehe Gebräude
 (bairisch): Brauereibesitzer oder Gastwirt einer Bräuschenke

Bräu ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas M. Bräu (* 1986), deutscher Autor, Schauspieler und Moderator
 Ramona Bräu, deutsche Historikerin und Politologin